Kathleen Winsor (1919 – 2003) – amerykańska pisarka
 Charles Winsor (1895 – 1951) – amerykański biolog i statystyk

Miejscowość w Wielkiej Brytanii
 Winsor – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire, dystrykt New Forest
Gminy w USA:
 Winsor (ang. Winsor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Winsor (ang. Winsor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Winsor (ang. Winsor Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings

Zobacz też 
 Windsor